Инга фон Ва́нгенхайм (, урожд. Ингеборг Франке ; 1 июля 1912, Берлин — 6 апреля 1993, Веймар) — немецкая актриса и писательница.

Биография 
Инга фон Вангенхайм — дочь работницы швейной фабрики. Окончив лицей, получила актёрское образование и затем выступала в небольших ролях на различных берлинских сценах, в том числе, в Театре на Шиффбауэрдамм и в постановках Эрвина Пискатора. В 1931 году Инга поступила в «Труппу 1931», которую возглавлял её будущий супруг Густав фон Вангенхайм. В том же году Инга вступила в Коммунистическую партию Германии. После прихода к власти НСДАП в 1933 году через Бельгию и Францию бежала в Советский Союз. Несколько лет провела в Москве, снимаясь в кино и занимаясь журналистикой. Вместе с Бруно Шмидтсдорфом выступила в одной из главных ролей в антифашистском фильме «Борцы», снятом Густавом фон Вангенхаймом в Москве. В 1941 году была эвакуирована из Москвы сначала в Казань и затем в Ташкент. В 1943 году вернулась в Москву и работала редактором в Национальном комитете «Свободная Германия».

В 1945 году вернулась с мужем в Германию. В 1946 году вступила в Социалистическую единую партию Германии. В последующие годы активно участвовала в деятельности Союза немецких народных театров, издавала журнал Volksbühne, выступала актрисой и режиссёром в Немецком театре в Берлине и на киностудии DEFA. С конца 1940-х годов сосредоточилась на литературной деятельности и состояла в Союзе писателей ГДР. После развода с мужем переехала в 1961 году в Рудольштадт, а в 1974 году — в Веймар. С 1960 года состояла в лесбийских отношениях.

Литературное наследие Вангенхайм включает романы, мемуары, эссе и путевые заметки. Помимо романов, посвящённых строительству ГДР (роман Am Morgen ist der Tag ein Kind повествует о событиях 17 июня 1953 года с точки зрения СЕПГ), заслуживают внимания воспоминания Вангенхайм о жизни в Советском Союзе (Mein Haus Vaterland и Auf weitem Feld замалчивают тёмные стороны жизни в ссылке). С 1960-х годов Вангенхайм публиковала репортажи о своих поездках на Запад.

Инга фон Вангенхайм — мать актёра и сценариста Фриделя фон Вангенхайма и близнецов Элеоноры и Элизабет фон Вангенхайм.

В Рудольштадте имя Инги фон Вангенхайм носит основанный в 2010 году литературный институт.

Сочинения 

 Die Aufgaben der Kunstschaffenden im neuen Deutschland, Berlin 1947
 Mein Haus Vaterland, Berlin 1950
 Zum 175. Todestag Konrad Ekhofs, Berlin 1953
 Auf weitem Feld, Berlin 1954
 Am Morgen ist der Tag ein Kind, Berlin 1957
 Einer Mutter Sohn, Berlin 1958
 Professor Hudebraach, Halle (Saale) 1961
 Das Zimmer mit den offenen Augen, Halle (Saale) 1965
 Die Geschichte und unsere Geschichten, Halle (Saale) 1966
 Reise ins Gestern, Halle 1967
 Die hypnotisierte Kellnerin, Rudolstadt 1968
 Kalkutta liegt nicht am Ganges, Rudolstadt 1970
 Die Verschwörung der Musen, Halle (Saale) 1971
 Die Probe, Halle (Saale) 1973
 Die tickende Bratpfanne, Rudolstadt 1974
 Von Zeit zu Zeit, Halle/Saale 1975
 Hamburgische Elegie, Halle (Saale) 1977
 Spaal, Rudolstadt 1979
 Die Entgleisung, Halle [u.a.] 1980
 Genosse Jemand und die Klassik, Halle [u.a.] 1982
 Mit Leib und Seele, Halle [u.a.] 1982
 Weiterbildung, Halle [u.a.] 1983
 Schauplätze, Rudolstadt 1983
 Station 5, Halle [u.a.] 1985
 Deutsch und Geschichte, Halle [u.a.] 1986
 Der goldene Turm, Rudolstadt 1988
 Auf Germanias Bärenfell, Bucha bei Jena 2002

Примечания

Литература 
 Ehrenpromotion Inge von Wangenheim, Jena 1990
 Kurt Fricke: Die Flanke von links — Inge von Wangenheim, in: Inge von Wangenheim: Die Entgleisung, S. 303—336, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2012, ISBN 9783898128643
 Laura von Wangenheim: In den Fängen der Geschichte. Inge von Wangenheim. Fotografien aus dem sowjetischen Exil 1933—1945. Rotbuch-Verlag, Berlin 2013, ISBN 9783867891905

Ссылки 
 Биография 
 filmportal.de

Писательницы Германии
Публицисты Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Почётные доктора Йенского университета
Мемуаристы Германии
Похороненные на Доротеенштадтском кладбище
Члены Национального комитета «Свободная Германия»